Christopher Musaabi Yolisigira (– 1998. február 19.) ugandai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Játékvezetői vizsgáját követően lakókörzetének labdarúgó-szövetség által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. Az Ugandai labdarúgó-szövetség (FUFA) Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével 1990-től a Super League játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres  partbírói, majd (1993-tól) 4. bírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetést 1998-ban halálával befejezte.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Ugandai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1991-től tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszélte. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként, később  4. bíróként segített. A  nemzetközi játékvezetést 1998-ban halálával befejezte.

Labdarúgó-világbajnokság
Az 1994-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB bíróként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseket a CAF zónában irányított.

Afrikai nemzetek kupája 
Az 1992-es afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornán a CAF JB bíróként foglalkoztatta.

Források 

Ugandai labdarúgó-játékvezetők
A 20. században született személyek
1998-ban elhunyt személyek